Ogallala bezeichnet:

 Ogallala (Nebraska), eine Stadt in Nebraska (USA)
 Ogallala (Spiel), ein Lege- und Kartenspiel
 Oglala, eine zulässige Schreibweise für einen Indianerstamm der Sioux
 Ogallala-Aquifer, ein großes unterirdisches Grundwasser-Aquifer in den USA